Nesper ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Nesper (1884–1965), württembergischer Landtagsabgeordneter 

 Reinhard Nesper (* 1949), deutscher Chemiker und emeritierter Professor für Anorganische Festkörperchemie